Le terme Route 105 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 105 en Allemagne
 Route 105 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 105 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 105 en Ontario, Canada
 Route 105 au Québec, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
  dans certains départements, en France
 Route européenne 105 en Norvège, Russie et Ukraine

  dans plusieurs pays